Иевлев (Иевлева) — русская фамилия.

Иевлевы — русский дворянский род. Фамильное прозвание Иевлевых, по мнению Николая Баскакова, происходит от тюркского прозвища Ийевле «согнутый, сутулый». Согласно более распространённому мнению, «Иевлев» происходит от имени «Иев»/«Иов» ( — буквально в переводе «удручённый», «гонимый»)

Известные носители 
 Иевлев, Алексей Анатольевич (1960—2014) — российский геолог, поэт и историк науки.
 Иевлев, Александр Иванович (1926—2004) — первый заместитель председателя Госагропрома СССР (в ранге министра СССР).
 Иевлев, Валентин Михайлович (род. 1938) — российский физик, академик РАН.
 
 Иевлев, Виталий Михайлович (1926—1990) — советский учёный в области энергетики и ракетного двигателестроения.
 Иевлев, Владимир Иванович (1922—1993) — русский советский живописец.
 Иевлев, Николай Васильевич (1834—1866) — русский карикатурист.
 Иевлев, Павел (?—?) — декабрист, унтер-офицер лейб-гвардии Гренадерского полка.
 Иевлев, Селиверст Петрович (?—1708) — российский государственный деятель.

Иевлева 
 Иевлева, Александра Андреевна (род. 1987) — фигуристка.

См. также 
 
 Иевлевы

Примечания